Schregle ist der Familienname folgender Personen:

 Götz Schregle (* 1923), deutscher Arabist
 Hans Schregle (1890–1970), deutscher Studienrat, Sportfunktionär und Politiker